Rex (Latijn voor koning; zie ook Romeins Koninkrijk) kan verwijzen naar:
Rex (band), een dream popband
Rex (bioscoop), een voormalige bioscoop aan het Maria-Hendrikaplein in Gent
Rex (cognomen), een Romeins cognomen
Rex (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Rex (film), een televisiefilm uit 2009
Rex (musical), een musical
Rex (partij), een Belgische fascistische politieke beweging
Rex (schip), naam van een passagiersschip van de Italia Line
Rex (Toy Story), een personage uit Toy Story
Rex (voornaam), een jongensnaam

Dieren:
Cornish rex, een kattenras
Devon Rex, een kattenras
German rex, een kattenras
Ural rex, een kattenras
Rex-cavia's, een caviaras
Tyrannosaurus rex, een vleesetende dinosauriër
Rex (konijn), een konijnenras
Rex Castor, een konijnenras met een speciale vachtstructuur

Plaatsen en gemeenten:
Rex (North Carolina)

Motorfietsen: 
Rex (Behringersdorf) 
Rex (Coventry) 
Rex (Halmstad) 
Rex (München)
Rex-OEC
Rex-JAP

Overige:
Commissaris Rex, een Oostenrijkse televisieserie over een politiehond
Cinema Rex, overzicht van bioscopen met de naam Rex

Latijn